ZSD steht als Abkürzung für:
 Powiat Świdwiński in Polen als Kfz-Kennzeichen
 Zakład Samochodów Dostawczych, ein ehemaliger polnischer Fahrzeughersteller, siehe ZSD Nysa
 Zapfen-Stäbchendystrophie, eine Gruppe von Augenerkrankungen
 Zentraler Sanitätsdienst der Bundeswehr
 Ziviler Sicherheitsdienst, ein bis 2015 bestehender privater Sicherheitsdienst mit Sitz in München, siehe Schwarze Sheriffs
 Zielstrebige Degeneration, eine Punkband, siehe ZSD (Band)
 Zentralrat der Serben

Abkürzung